Па́вел Арка́дьевич Пе́взнер — советский и американский биоинформатик, специалист в области вычислительной биологии, системной биологии, кандидат физико-математических наук, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего. Является членом Научного консультативного совета Института генома (Сингапур) и членом редакционной коллегии журнала PLOS Computational Biology, победителем первого конкурса мегагрантов (2010).

Профессиональная деятельность 
Высшее образование получил в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта в 1979 году. Диссертацию кандидата физико-математических наук Павел Аркадьевич защитил в 1988 году в Московском физико-техническом институте, работая в Государственном научно-исследовательском институте генетики и селекции промышленных микроорганизмов.

С 1990 года в течение двух лет проходил постдокторантуру в лаборатории Майкла Ватермана (Michael Waterman) Университета Южной Калифорнии. В 1992 году занял должность адъюнкт-профессора Университета штата Пенсильвания. В 1995 году вернулся в Университет Южной Калифорнии в качестве профессора Математики, Информатики и Молекулярной биологии. С 2000 года является профессором Калифорнийского университета в Сан-Диего и возглавляет Центр компьютерной спектрометрии Национальных институтов здравоохранения США.

Являясь одним из ведущих мировых учёных, Павел Певзнер сотрудничает с российской наукой. Совместно с Санкт-Петербургским академическим университетом в 2010 году он получил мегагрант для решения важнейших алгоритмических и вычислительных задач современной биомедицины. В декабре 2012 года эта работа была продлена ещё на два года. В 2011 году участвовал во встрече Президента РФ с учёными — получателями специальных грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований.

Павел Аркадьевич известен разработкой новых подходов в преподавании вычислительной биологии и пытается влиять на подготовку научных кадров России.

Павел Певзнер является автором значительного количества работ по биоинформатике и вычислительной биологии.

По состоянию  его индекс Хирша равен 76.

Награды и премии 
 2006 год — премия Медицинского института Говарда Хьюза в 1 000 000 долларов США за внедрение современных методов обучения.
 2007 год — премия Калифорнийского университета в Сан-Диего за исследовательские достижения.
 2010 год — премия Международной Ассоциации вычислительной техники за вклад в создание алгоритмов расчета генома.
 2011 год — Почётный доктор Университета Саймона Фрейзера.
 2012 год — награда международного общества вычислительной биологии за выдающийся в вклад в вычислительную биологию и биоинформатику (ISCB Fellow).
 2017 год — награда международного общества вычислительной биологии за вклад в вычислительную биологию (ISCB Accomplishment by a Senior Scientist Award).
 2018 год — награда ассоциации вычислительной техники имени Париса Канеллакиса (ACM Paris Kanellakis Theory and Practice Award).

Публикации 
 Статьи П. А. Певзнера в журнале Квант

Примечания

Ссылки 
 

Биологи СССР
Биологи США
Выпускники Московского физико-технического института
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Выпускники МИИТа